Приз имени Валентина Сыча — хоккейный приз, ежегодно вручаемый лучшему руководителю хоккейного клуба Континентальной хоккейной лиги на официальной церемонии закрытия сезона. 

Приз был учреждён в 1998 году Профессиональной хоккейной лигой и Федерацией хоккея России и носит имя третьего президента ФХР Валентина Лукича Сыча.

С 2009 года является одним из призов Континентальной хоккейной лиги. Автором кубка является Владимир Гдальевич Майзель, член Союза художников, руководитель ювелирной студии «Майзель».

Обладатели приза 
За время вручения приза его получали 13 руководителей клубов, пятеро из них становились обладателями награды более одного раза. В их числе Геннадий Величкин (7 раз), Юрий Яковлев (3), Михаил Тюркин, Роман Ротенберг и Игорь Есмантович (по 2).

Примечание:

 в квадратных скобках указано, в какой раз судья получал приз (для тех, кто выигрывал награду более одного раза).
 сезон 2019/20 был завершён досрочно из-за пандемии коронавируса, приз не вручался.

См. также 
 Призы российского хоккея
 Трофеи КХЛ

Примечания

Ссылки 
 Хоккейные архивы

Призы российского хоккея с шайбой

Призы КХЛ